Hudaibi ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan al-Hudaibi (1891–1973), ägyptischer Richter, Leiter der Muslimbrüder
 Mamun al-Hudaibi († 2004), Leiter der Muslimbrüder, Sohn des Hasan al-Hudaibi